Penarun (Bathin Viii), een plaats in Indonesië
Penarun (Linge), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing